Bakary Koné (Ouagadougou, 27. travnja 1988.) je nogometaš iz Burkine Faso koji trenutačno igra za indijski Kerala Blasters.

Klupska karijera 
Koné je profesionalnu karijeru započeo u Étoile Filanteu iz Ouagadougoua 2005. godine. U srpnju 2006. godine potpisao je ugovor s francuskim Guingampom, prvu utakmicu za Guingamp odigrao je 11. svibnja 2007. godine protiv FC Toursa. Za Lyon je potpisao petogodišnji ugovor, 11. kolovoza 2011. godine, a naknada za ugovor je iznosila 3.800.000 €. Prvi gol za Olympique Lyon u Ligi prvaka, postigao je u doigravanju protiv Rubina iz Kazana 24. kolovoza 2011. godine. Svoj drugi gol, a ujedno prvi u skupini Lige prvaka postigao je protiv  zagrebačkog Dinama 27. rujna iste godine. U 2016. godine je Koné potpisao trogodišnji ugovor s Málagom.

Uspjesi 
Guingamp
Coupe de France (1): 2008. – 2009. 

Lyon
Coupe de France (1): 2011. – 2012.

Statistika

Vanjske poveznice 
L`Equipe profil
Bakary Koné na National-Football-Teams.com

Izvori 

Nogometaši iz Burkine Faso
Nogometaši En Avant Guingampa
Nogometaši Olympique Lyonnaisa
Nogometaši Málage
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati